Josef František Habsbursko-Lotrinský (: Joseph Franz Leopold Anton Ignatius Maria von Habsburg-Lothringen; 28. března 1895 Brno – 25. září 1957 Carcavelos) byl rakouský arcivévoda z uherské linie habsbursko-lotrinské dynastie.

Původ 
Narodil se v Brně jako prvním potomek arcivévody Josefa Augusta a bavorské princezny Augusty Marie Luisy. V Budapešti navštěvoval střední školu, po které se věnoval studiu práv na tamní univerzitě. Poté studoval na kadetní škole a na akademii Ludovika.

Vojenská kariéra 
Od roku 1915 byl praporčíkem 7. c. a k. německého husarského pluku Viléma II. O rok později se stal nadporučíkem. Bojoval pod velením generálů Arza a Borojeviće. Za statečnost v bitvě, která se konala u Putny v Rumunsku, získal hodnost rytmistra.

Roku 1919 byl zajat stoupenci Maďarské republiky rad, avšak s pomocí anglické královské rodiny byl propuštěn a mohl zůstat v zemi.

Od roku 1927 byl členem obnovené horní sněmovny a započal studium hospodářských věd, které ukončil doktorátem.

Od roku 1944 žil mimo Maďarsko. Zemřel v portugalském Carcavelos, jeho ostatky však byly po smrti převezeny do Bavorska a uloženy na hřbitově ve Feldafingu.

Manželství a potomci 

Od roku 1924 byl ženatý s dcerou saského krále Bedřicha Augusta III., princeznou Annou Piou, se kterou měl osm dětí.
 Markéta (1925–1979)
 Helena (Ilona) (1927–2011)
 Anna Terezie Gabriela (1928–1984)
 Josef Arpád (1933–2017)
 Štěpán (István) Dominik (* 1934)
 Marie Kynga (* 1938)
 Géza Ladislav (* 1940)
 Michael Koloman (* 1942)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Josef František
Josef František
Osobnosti první světové války
Narození v roce 1895
Narození 28. března
Narození v Brně
Úmrtí v roce 1957
Úmrtí 25. září
Úmrtí v Portugalsku
Pohřbení v Bavorsku
Muži